«Азамат» — художественный фильм, снятый режиссёрами Арнольдом Кордюмом и Сабирджаном Искандеровым, в 1939 году. Снят по сценарию Кузьмы Горбунова и Арнольда Кордюма, рассказывающий о трудовых подвигах колхозников-хлопкоробов Ферганской долины.

Сюжет 
Фильм о трудовых подвигах колхозников-хлопкоробов Ферганской долины. Премьера фильма состоялась в Москве 16 августа 1940 года.

В ролях 
 Аббас Бакиров - Азамат
 Бури Хайдаров - Джура
 Р. Ахмедов - Садыков
 Хайла Ганиева - Гулсун
 Обид Джалилов
 Асад Исматов - Умар
 Хикмат Латипов - Чилимщик
 Журахон Рахмонов
 Халима Рахимова - Мукаррам
 Владимир Чувелев - Степан
 Н. Ишмухамедов - Юсуп
 А. Чертолина - Вера
 С. Фирсов - Москвич

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Кузьма Горбунов и Арнольд Кордюм
 Режиссёры: Арнольд Кордюм и Сабирджан Искандеров
 Оператор: Александр Фролов
 Художник: Виктор Уфимцев
 Композитор: Лев Степанов

Примечания

Ссылки 
 Фильм "Азамат"

Фильмы СССР 1939 года
Фильмы Ташкентской киностудии
Кинематограф Узбекистана
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Приключенческие фильмы СССР
Исторические фильмы СССР
Фильмы об Азии